We are Family bezeichnet:

 We are Family (Film), indischer Spielfilm (2010)
 We are Family! So lebt Deutschland, deutsche Doku-Soap
 We are Family (Album), Album von Sister Sledge (1979)
 We are Family (Lied), Singleauskopplung aus diesem Album